Ormoy puede referirse a: 

 Ormoy, comuna francesa situada en Alto Saona.
 Ormoy, comuna francesa situada en Essonne.
 Ormoy, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Ormoy, comuna francesa situada en Yonne.